Scott Davis (ciclista).
 Scott Davis (jugador de futbol americà).
 Scott Davis (patinador artístic).
 Scott Davis (tennista).